Alexander Larsson kan syfta på:
Alexander Larsson, född 2004, en svensk fotbollsspelare.
Alexander Larsson, född 1985,  en svensk professionell ishockeyspelare